Plusieurs localités françaises portent ce nom :
 Ercé (Ariège), commune d'Ariège, arrondissement de Saint-Girons,
 Ercé-en-Lamée, commune d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon,
 Ercé-près-Liffré, commune d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes.

Homonymie
Homonymie de toponyme